

Geografia 
 Babina – suddivisione nel distretto di Jhansi, nello stato federato dell'Uttar Pradesh, India
 Babiná – comune della Slovacchia nel distretto di Zvolen, regione di Banská Bystrica
 Babina Greda – comune della Croazia nella regione di Vukovar e della Sirmia

Altro 
 Babina – film ghanese del 2000 diretto da Ashangbor Akwetey Kanyi